Школа була заснована Піфагором в Кротоні (Південна Італія) і проіснувала до початку IV століття до н. е., хоча гоніння на неї почалися практично відразу після смерті Піфагора в 500 р. По суті, це була перша філософська школа, релігійно-філософське аристократичне братство; вона мала великий вплив на грецькі поліси Південній Італії і Сицилії.
Союз відрізнявся суворими звичаями і високою моральністю. Спосіб життя піфагорійців увійшов в історію: як розповідають легенди, учнів Школи завжди можна було впізнати за їхнім зовнішнім виглядом і благородною поведінкою.

Проте і вигляд, і поведінка були лише наслідком поглядів філософів на людську душу і її безсмертя, мається на увазі в тутешньої, земного життя певне виховання. У цьому вони близькі до своїх попередників - орфіків, послідовників вчення, що звіщало найчистішу моральність і суворий аскетизм; засновником його вважається легендарний Орфей. Згідно з цими поглядами, душа людини проходить у своєму розвитку кілька етапів, зокрема ряд втілень на фізичному плані, сенс яких - придбання внутрішнього досвіду, досягнення катарсису, очищення від спадщини ранніх етапів розвитку.

Цьому служили моральні принципи, яких дотримувалися піфагорійці: "Бути завжди в словах і вчинках прагни справедливим", "Хай - що найважливіше - твоїм головним суддею стане совість". Вранці та ввечері - в години, найвідповідніші для роздумів - слід було окинути уявним поглядом все, що зроблено і що ще належить зробити: "В заспокійливий сон не годиться тобі занурюватися перш, ніж знову не згадаєш про кожного сьогоднішньому справі, в чому завинив? Що міг зробити? І чого не виконав? "

Піфагорійська школа поклала початок математичних наук. Числа розумілися як суть всього існуючого, їм надавався містичний зміст. Основу піфагорійської математики складає вчення про декади: 1 +2 +3 +4 = 10. Ці чотири числа описують усі процеси, що відбуваються у світі. Зокрема, декада відображає закони музичної гармонії: через неї виражаються основні музичні інтервали - октава (2:1), квінта (3:2), кварта (4:3). Математичний метод в сучасній науці в цьому сенсі є наслідком популяризації та демістифікації піфагорійського вчення.

Піфагорійцям належить вчення про музику сфер і про музичний звукоряд, що відображає гармонію Сонячної системи, де кожній планеті відповідає певна нота, а всі разом вони створюють інтервали музичної гами. Їм належить і початок музичної психології: музика використовувалася як засіб виховання і зцілення душі і тіла.

У піфагорійській школі почали розвиватися астрономія та медицина. Нею створено безліч алегоричних коментарів Гомера, а також, граматика грецької мови.
Тому піфагорійців можна вважати родоначальниками гуманітарних, природничих, точних і систематичних наук.

Давньогрецька філософія